Federico Augusto di Sassonia
Augusto II di Polonia
Federico Augusto I (re di Sassonia)
Federico Augusto II di Sassonia
Federico Augusto III di Sassonia